Richard Wilson (pintor) (1714–1782), pintor gal·lès.
 Richard Wilson (director) (1915–1991), director i productor de cinema americà.
 Richard Wilson (actor) (1936), actor escocès.
 Richard Edward Wilson (1941), compositor i director d'orquestra americà.
 Richard Wilson (escultor) (1953), escultor i músic britànic.
 Richard Wilson (futbolista) (1956), futbolista neozelandès.

Pàgines de desambiguació de biografies